Длинное копьё — копьё, предназначенное для применения верхом на лошади, либо наоборот, для отражения конного удара в пешем строю.

 Контос — древнеперсидское кавалерийское копьё, применявшееся греками, римлянами и германцами.
  — средневековое рыцарское копьё и копьё лансьеров периода нового времени.
 Пика — средневековая разновидность длинного копья.
 Менавла — византийское пехотное копьё.
 Протазан — средневековое пехотное копьё.
 Сариса — древнегреческое пехотное копьё.
 Турнирное копьё — средневековое рыцарское копьё.

 Другое
 «Длинное копьё» — условное словесное название японской торпеды Тип 93, использующееся западными историками.

Копья